Лапідус Азарій Абрамович (* 1958) — російський доктор технічних наук , професор .
 Лапідус Володимир Семенович (1869—1913) — російський письменник та журналіст.
 Марк Лапідус (* 1995) —  естонський шахіст, чемпіон Естонії з шахів (2012).
 Лапідус Михайло Анатолійович (*1962) — радянський та український футболіст.
 Морріс Лапідус (1902—2001) — американський архітектор.
 Лапідус Наум Абрамович (1908—1976) —радянський і білоруський спортсмен та тренер з важкої атлетики.
 Тед Лапідус (1929—2008) — французький кутюр'є.
 Лапідус Ілля Йосипович (? — ?) — радянський футбольний тренер .

 Френк Лапідус — вигаданий персонаж телесеріалу «Загублені».